El término Wa o WA puede significar:

 Wa, capital de Alta Ghana Occidental.
 Wa, antiguo nombre que se refería a Japón según fuentes chinas.
 La sílaba わ (wa) del silabario japonés. 
 WA, abreviatura del estado de Washington (Estados Unidos).
 Australia Occidental (Western Australia en inglés), estado de Australia (abreviatura estatal y código postal oficiales).